vroegere Afdeling Monumenten en Landschappen, nu opgenomen in het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat behoort tot het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid
 Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Monumenten en Landschappen (tijdschrift), Belgisch tijdschrift